Charter Oak (Californië), een plaats in de VS
 Charter Oak (Iowa), een plaats in de VS
 Charter Oak (boom), een voormalige boom met een grote symbolische waarde in de Amerikaanse staat Connecticut